Ferrer kan syfta på följande:

Personer

 Albert Ferrer (född 1970), spansk fotbollsspelare
 Beatriz Ferrer-Salat (född 1966), spansk ryttare
 David Ferrer (född 1982), spansk tennisspelare
 Emma Ferrer (född 1994), brittisk-schweizisk fotomodell
 Francisco Ferrer(1859–1909), spansk anarkist och utbildningsreformator
 Frank Ferrer (född 1966), amerikansk trumslagare
 José Ferrer (1912–1992), puertoricansk-amerikansk skådespelare och regissör
 Juan Ferrer (1955–2015), kubansk judoutövare
 Luis Ladaria Ferrer (född 1944), spansk kardinal och ärkebiskop
 Mel Ferrer(1917–2008), amerikansk skådespelare och regissör
 Miguel Ferrer (1955–2017), amerikansk skådespelare
 Séverine Ferrer (född 1977), fransk sångerska
 Vincentius Ferrer (1350–1419), spanskt helgon, teolog och botpredikant

Geografi

Antarktis 

 Punta Ferrer, 
 Ferrer Rocks,

Spanien 

 La Horadada, ö, Valencia, Província de Castelló, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar
Efternamnsförgreningssidor
Spanska efternamn